Михельбах:

 Михельбах — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Михельбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Рейн-Хунсрюк.
 Михельбах — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд.
 Михельбах (приток Гершпренца) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 247615926.
 Михельбах (приток Нидды) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 248114.
 Михельбах (приток Узы) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 248482.

См. также 
 Михельбах-на-Бильце — коммуна в Германии.